Auguste Groner (1850-1929), écrivaine autrichienne.
 Erich Gröner (1901-1965), chercheur privé allemand, expert et auteur de non-fiction dans le domaine de l'histoire navale et maritime et de la construction navale.
 Leib Groner (1931-2020) à New York, rabbin hassidique américain, secrétaire personnel du rabbin de Loubavitch  Menachem Mendel Schneerson, pendant 40 ans.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif